Екатери́на Ильина́: 
 Ильина, Екатерина Николаевна (1919—2010) — советская лыжница и легкоатлетка.
 Ильина, Екатерина Фёдоровна (род. 1991) — российская гандболистка.